Dolmetsch steht für:

 Dolmetscher, in Österreich üblich

Personen:
 Arnold Dolmetsch (1858–1940), französischer Musiker und Instrumentenbauer
 Carl Dolmetsch (1911–1997), britischer Blockflötist
 Heinrich Dolmetsch (1846–1908), deutscher Architekt
 Ruth Dolmetsch (1918–2000), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Dolmetschen